Voici la liste des planètes mineures numérotées de 186001 à 187000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 186001 à 187000

186001-186100

186101-186200

186201-186300

186301-186400

186401-186500

186501-186600

186601-186700

186701-186800

186801-186900

186901-187000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000